Vilaró és un paratge del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Està situat a l'oest de la vila d'Abella de la Conca, al nord del Tossal del Gassó, al nord-oest de Cal Moixarda i Cal Serrer i al nord-est del Serrat del Corb. A Vilaró pertany Cal Xinco Vell. Forma part de la partida de les Vielles.

Etimologia 
Segons Joan Coromines, vilaró és una derivació de villaró, per influència del mot vila. Es tracta d'un derivat d'abellaró, conjunt de ruscs d'abelles.

Referències

Bibliografia 
 COROMINES, Joan. "Villaró". A Onomasticon Cataloniae. VII Sal-Ve. Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", 1997. .

Enllaços externs 
 Vilaró en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Vilaró